Barton Creek (plaats), een plaats in Texas
 Barton Creek (rivier), een rivier in Belize